São Simão ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden

in Portugal:

 São Simão (Nisa), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Nisa
 São Simão (Setúbal), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Setúbal
 São Simão de Litém
 São Simão - Tábua

in Brasilien:
 São Simão (Goiás)
 São Simão (São Paulo)

São Simão ist ferner die portugiesische Bezeichnung für:
 Simon Zelotes